Eine Solarstation bezeichnet

 den Titel eines Buches von Andreas Eschbach, siehe Solarstation (Roman)
 eine Zusammenfassung von Pumpe(n), Ventilen, und Thermometern (+ evtl. Steuerung/Regelung) bei thermischen Solaranlagen Solarstation (Solarthermie)